Stati Uniti d'America
Fort Bragg – città della Contea di Mendocino, California
Fort Bragg – census-designated place della Contea di Cumberland, Carolina del Nord